Па́вел Виногра́дов: Виноградов, Павел Викторович (род. 1983) — российский телеведущий, редактор юмористических и развлекательных телешоу.
 Виноградов, Павел Владимирович (род. 1953) — российский космонавт, герой Российской Федерации.
 Виноградов, Павел Гаврилович (1854—1925) — российский историк-медиевист и правовед, профессор Московского университета.
 Виноградов, Павел Михайлович (1889—1932) — советский партийный и государственный деятель, участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье, Верном.
 Виноградов, Павел Петрович (1907—1980) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Виноградов, Павел Семёнович (1901—1942) — советский военный деятель, полковник (1938 год).
 Виноградов, Павел Тимофеевич (1847 или 1848 — ок. 1919—1920) — русский фольклорист, пропагандист народной поэзии, организатор публичных выступлений сказителей.